Aleksandr Guennadievitch Korechkov - en russe : , et en anglais :  (né le  à Öskemen en République socialiste soviétique du Kazakhstan) est un joueur professionnel de hockey sur glace kazakh.

Carrière de joueur 
En 1984, il commence sa carrière avec son club formateur du Torpedo Oust-Kamenogorsk en Championnat d'URSS. En 1994, il signe au Metallourg Magnitogorsk. Il remporte avec le Metallourg la Superliga à deux reprises en 1999 et 2001 ainsi que la Ligue européenne de hockey en 1999 et 2000. En 2004, il porte les couleurs du Severstal Tcherepovets, du Sibir Novossibirsk puis du Metchel Tcheliabinsk en Vyschaïa Liga. En 2005, il retourne au Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk. En 2007, il signe au Barys Astana. La saison suivante, le club de la capitale intègre une nouvelle compétition en Eurasie, la Ligue continentale de hockey. Il met un terme à sa carrière en 2010.

Carrière internationale 
Il a représenté l'équipe du Kazakhstan de 1993 à 2007. Il a participé aux Jeux olympiques de 1998 à Nagano et Jeux olympiques d'hiver de 2006 à Turin.

Trophées et honneurs personnels 
 Superliga
 2001 : meilleur pointeur des séries éliminatoires.
 Vyschaïa Liga
 2005 : meilleur assistant de la ligue est.
 Kontinentalnaïa Hokkeïnaïa Liga
 2009-2010 : nommé meilleur vétéran.

Parenté dans le sport 
Ses frères Ievgueni Korechkov et Igor Korechkov ont également été joueurs professionnels.

Statistiques 

| 1984-1985|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS|| 2|| 1|| 0|| 1|| 0|| || || || ||
|-
| 1985-1986|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS|| 24|| 2|| 1|| 3|| 0|| || || || ||
|-
| 1986-1987|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS|| 29|| 10|| 6|| 16|| 4|| || || || ||
|-
| 1987-1988|| SKA Sverdlovsk|| URSS|| 63|| 20|| 12|| 32|| 12|| || || || ||
|-
| 1990-1991|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| URSS || 39|| 14|| 3|| 17|| 10|| || || || ||
|-
| 1991-1992|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| Superliga|| 36|| 9|| 14|| 23|| 6|| || || || ||
|-
| 1992-1993|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| Superliga|| 17|| 4|| 1|| 5|| 2|| || || || ||
|-
| 1993-1994|| Torpedo Oust-Kamenogorsk|| Superliga|| 33|| 11|| 9|| 20|| 4|| || || || ||
|-
| 1994-1995|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 44|| 22|| 23|| 45|| 12|| 3|| 2|| 1|| 3|| 2
|-
| 1995-1996|| Metallourg Magnitogorsk || Superliga|| 47|| 8|| 16|| 24|| 8|| 10|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
| 1996-1997|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 43|| 7|| 20|| 27|| 6|| 11|| 4|| 5|| 9|| 2
|-
| 1997-1998|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 46|| 18|| 21|| 39|| 4|| || || || ||
|-
| 1998-1999|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 42|| 23|| 17|| 40|| 6|| 16|| 8|| 4|| 12|| 4
|-
| 1999-2000|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 36|| 8|| 21|| 29|| 10||12 || 6|| 6||12 || 4
|-
| 2000-2001|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 44|| 17|| 17|| 34|| 10|| 12|| 5|| 8|| 13|| 2
|-
| 2001-2002|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 48|| 18|| 24|| 42|| 8|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2002-2003|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 50|| 14|| 12|| 26|| 10|| 3|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 2003-2004|| Metallourg Magnitogorsk|| Superliga|| 57|| 11|| 17|| 28|| 6|| 13|| 2|| 3|| 5|| 0
|-
| 2004-2005|| Severstal Tcherepovets|| Superliga|| 9|| 1|| 4|| 5|| 2|| --|| --|| --|| --|| --
|-
| 2004-2005|| Sibir Novossibirsk|| Superliga|| 31|| 5|| 4|| 9|| 6|| --|| --|| --|| --|| --
|-
|2004-2005 ||Metchel Tcheliabinsk ||Vyschaïa Liga || 6|| 2|| 3|| 5|| 2|| 8|| 3|| 2|| 5||4
|-
|2005-2006 ||Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Kazakhstan ||17 || 6|| 8||14 ||8 || || || || ||
|-
|2005-2006 ||Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Vyschaïa Liga || 36|| 10|| 32|| 42|| 16|| || || || ||
|-
|2006-2007 ||Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Kazakhstan ||15 || 4|| 15||19 ||2 || || || || ||
|-
|2006-2007 ||Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Vyschaïa Liga || 45|| 15|| 31|| 46|| 12|| || || || ||
|-
|2007-2008 ||Kazzinc-Torpedo Oust-Kamenogorsk ||Kazakhstan ||15 || 0|| 7||7 ||8 || || || || ||
|-
|2007-2008 ||Barys Astana ||Vyschaïa Liga || 34|| 10|| 26|| 36|| 12|| 6|| 1|| 2|| 3||0
|-
| 2008-2009 ||Barys Astana || KHL || 43|| 4|| 9|| 13|| 14|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 ||Barys Astana || KHL || 48|| 7|| 8|| 15|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0

Notes et références 

Naissance en octobre 1968
Joueur international kazakh de hockey sur glace
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Joueur du Torpedo Oust-Kamenogorsk
Joueur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Severstal Tcherepovets
Joueur du Barys Astana
Naissance à Öskemen
Naissance en RSS kazakhe
Attaquant de hockey sur glace